Buffonge ist der Familienname folgender Personen:
 Cathy Buffonge, montserratische Journalistin und Schriftstellerin
 Crenston Buffonge (* 1974), montserratischer Fußballspieler und Politiker
 Dajour Buffonge (* 1996), englisch-montserratischer Fußballspieler antiguanisch-barbudischer Abstammung
 DJ Buffonge (* 1998), englischer Fußballspieler montserratischer und antiguanisch-barbudischer Abstammung
 Fitzroy Buffonge (* 1960), montserratischer Anwalt, Bankmanager, sowie Cricketspieler und -trainer
 Ingrid Buffonge, montserratische Politikerin